Jabi steht für:
 Jabi (Korea) (Jabi von Silla, Jabi Maripgan; † 479), König von Silla 458 bis 479 

geographische Objekte:
 Jabi (Abuja), Bezirk in Abuja, Nigeria
 Jabi Lake, See in Abuja, Nigeria
 Jabi-Brücke, Brücke in Nigeria

Jabi ist der Familienname folgender Personen:

 Daouda Jabi (* 1981), guineischer Fußballspieler